VI. (6.) Korps oder VI. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 VI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 6. Korps (Österreich-Ungarn)
 VI. Armeekorps (Wehrmacht)
 VI. SS-Freiwilligen-Armeekorps (lettisches)
 VI Corps (Vereinigtes Königreich)
 VI Corps (Vereinigte Staaten)
 VI Corps (ACW) = American Civil War
 VI. Korps (Türkei)